Fileas d'Atenes, geògraf grec 
 Fileas, bisbe grec.
 Fileas d'Argos, escultor grec